El Masters de París 2019, conegut oficialment com a Rolex Paris Masters 2019, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 26 d'octubre i el 3 de novembre de 2019 a l'AccorHotels Arena de París, França.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar aquest títol per cinquena ocasió i sense cedir cap set en tot el torneig. D'aquesta forma va esdevenir el tennista amb més títols d'aquest torneig i va guanyar el 34è títol de categoria Masters del seu palmarès. Tanmateix, això no va ser suficient per mantenir el número 1 del rànquing individual, al qual havia accedit exactament un any abans, i el va substituir Rafael Nadal. La parella de francesos formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van guanyar el setè títol Masters junts.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019